Orangeburg ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Orangeburg (Kentucky)
 Orangeburg (New York)
 Orangeburg (Ohio), Geisterstadt
 Orangeburg (South Carolina)